Franz Buhl kan syfta på:

* Franz Anton Christoph Buhl (1779–1844), tysk politiker 
 Franz Armand Buhl (1837–1896), tysk politiker
 Franz Eberhard Buhl (1867–1921), tysk politiker
 Franz Peter Buhl (1809–1862), tysk politiker

Se även 
 Frants Buhl